Arauca bezeichnet: 

 Departamento de Arauca, eine Verwaltungseinheit in Kolumbien
 Arauca (Stadt), eine Stadt in Kolumbien
 Río Arauca, einen Fluss in Kolumbien und Venezuela
 Bistum Arauca, eine römisch-katholische Diözese